166-й истребительный авиационный полк (166-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 166-й истребительный авиационный полк;
 88-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 88-й гвардейский истребительный авиационный ордена Богдана Хмельницкого полк;
 88-й гвардейский истребительный авиационный Краковский ордена Богдана Хмельницкого полк;
 Полевая почта 26218.

Создание полка 
166-й истребительный авиационный полк формировался в Киевском Особом военном округе (г. Умань) в период с 8 октября 1940 года по 20 января 1941 года в составе 44-й истребительной авиационной дивизии на самолётах И-16.

Переименование полка 
166-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР переименован в 88-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 30 сентября 1941 года, всего — 100 дней,
 с 9 июня 1942 года по 16 августа 1942 года, всего — 68 дней,
 7 декабря 1942 года по 11 марта 1943 года, всего — 94 дня,
Всего 264 дня

Командиры полка 
 капитан Козлов, 10.1940 — 1941
 майор Семёнов Константин Андрианович, 1941—1942
 капитан Четвертак Константин Касьянович (погиб), 01.06.1942 — 19.07.1942
 гвардии майор Римша Стефан Стефанович (погиб), 23.07.1942 — 08.07.1943

В составе соединений и объединений

Первая победа полка в воздушном бою 
Первая известная воздушная победа полка в Великой Отечественной войне одержана 26 июня 1941 года: лейтенант Юшин И. Г. в воздушном бою в районе г. Каменец-Подольский сбил разведчик противника Henschel Hs 126.

Участие в операциях и битвах 

 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года
 Армавиро-Майкопская операция — с 6 августа 1942 года по 17 августа 1942 года.
 Ростовская операция — с 1 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.

Отличившиеся воины полка 
  Монетов Николай Александрович, командир звена, полковник в отставке, Указом Президента Российской Федерации № 1036 от 11 октября 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов присвоено звание Героя Российской Федерации со вручением медали «Золотая звезда», медаль № 229. Посмертно.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фотографии и реконструкции окраски самолётов 166 ИАП
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Примечания 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году